Джон Фрэнсис «Джонни» Иган (; 31 января 1939 — 21 июля 2022) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Выпускник старшей школы Уивера и колледжа Провиденса, Иган 11 сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был выбран на драфте НБА 1961 года во втором раунде под общим 12-м номером клубом «Детройт Пистонс». В НБА он также выступал за «Нью-Йорк Никс», «Балтимор Буллетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Кливленд Кавальерс» и «Сан-Диего/Хьюстон Рокетс». По окончании своей игровой карьеры несколько лет работал главным тренером «Хьюстон Рокетс».

Скончался 21 июля 2022 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Хьюстон Рокетс»
Родившиеся в Хартфорде (Коннектикут)